«Toys in the Attic» — третій студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений у квітні 1975 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Квітень 1975